Trojaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Teofipol, siehe Trojaniwka (Teofipol)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw, siehe Trojaniwka (Sinkiw)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Manewytschi, siehe Trojaniwka (Manewytschi)